Wwedenski (wörtlich von wwedenije „Einführung“, wwedenije wo chram bogorodizy, Tempelgang der Gottesmutter, kirchliches Fest) ist ein russischer Name. Siehe auch den Namen Roschdestwenski, von roschdestwo „Weihnachten“. Solche Namen waren vor allem bei Geistlichen gebräuchlich.

Bekannte Namensträger 

 Boris Alexejewitsch Wwedenski (1893–1969), russischer Physiker und Hochschullehrer
 Nikolai Jewgenjewitsch Wwedenski (1852–1922), russischer Physiologe
 Wladimir Leonidowitsch Wwedenski (1956–2016), sowjetischer Biathlet

Familienname